Суков может означать:

Фамилия
 Суков, Иван Фёдорович — георгиевский кавалер, секунд-майор; № 1148 (577); 1 января 1795.
 Суков, Игнат Михайлович — бригадир монтажников-строителей в городе Северодонецке.
 Суков, Михаил Фёдорович — георгиевский кавалер, подполковник; № 608 (292); 14 апреля 1789.
 Суков, Трофим Тихонович (1924—1948) — Герой Советского Союза.

 Сукова, Хелена — бывшая профессиональная теннисистка, выступавшая под флагом ЧССР и Чешской республики.

В археологии
 Суков (городище) — раннесредневековое славянское городище на территории современного Мекленбурга (Германия), относящееся к суковско-дзедзицкой культуре. Название немецкого происхождения (ближайший населённый пункт).

См. также 
 Суково